Villa del Rosario kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa del Rosario (ort i Argentina, Entre Ríos), 
 Villa del Rosario (kommunhuvudort), Córdoba,

Colombia 

 Villa del Rosario (ort i Colombia, Norte de Santander, lat 7,83, long -72,47), 
 Villa del Rosario (kommun), Norte de Santander, 
 Cerrito (ort i Colombia, Santander, lat 6,84, long -72,69), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar